Говард Найгард  — норвежский киберспортсмен по Counter-Strike: Global Offensive, более известный под ником rain. В данный момент играет за команду FaZe Clan. Самый продолжительный член команды.

Карьера 
Восхождение геймера с ником rain на вершину состязательного CS стартовало еще задолго до его перехода в команду профессионалов.  Он с самого детства интересовался компьютерными играми, при этом особенно выделяя Counter-Strike.

Свой путь прогеймера Ховард начал с CS:Source, однако сразу после выхода CS:GO поменял кибердисциплину. Популярность к нему пришла после отличной игры за норвежских London Conspiracy и LGB eSports. Зарекомендовав себя в качестве надежного entry fragger, в 2015 году Ховард присоединился к международному коллективу, возглавляемому Maikelele и ScreaM, который после смены нескольких наименований получил нынешнее название G2 Esports. В 2016 году геймер перешел в FaZe Clan. Таким образом, для rain FaZe Clan является текущей командой в его карьере.

Награды 

 Признан 4-м лучшим игроком 2017 года, 18-м лучшим игроком 2018 года и 13-м лучшим игроком 2022 года по версии HLTV.org.
 Признан самым ценным игроком 3 различных турниров, включая PGL Major Antwerp 2022.

Примечания 

Профессиональные игроки в Counter-Strike: Global Offensive